Първа лига може да се отнася за:

 Първа професионална футболна лига, най-горната дивизия на българския футбол
 Английска първа футболна лига, третото ниво на английския футбол
 Втора професионална футболна лига - известна като Първа професионална футболна лига в периода 2001 – 2003